Operacja Collar (rajd) − rajd brytyjskich komandosów pod Boulogne w czerwcu 1940 roku
 Operacja Collar (konwój) − konwój Royal Navy na Maltę w listopadzie 1940 roku